Maryville er navnet på flere forskellige steder:

I USA (nævnt efter størrelse):
 Maryville (Tennessee)
 Maryville (Missouri)
 Maryville (Illinois)
 Maryville er et andet navn for Porterville (Mississippi)
 Maryville College i Maryville, Tennessee
 Maryville University i St. Louis, Missouri

I Australien:
 Maryville (New South Wales)